Чейк Уэдраого (), также Чейк Конго () (род. 17 мая 1975, Париж, Франция) — французский боец смешанных боевых искусств и кикбоксер в супертяжёлом весе, выступающий в Bellator MMA. Бывший претендент на титул чемпиона Bellator MMA. По состоянию на ноябрь 2014 года занимал 5 место в рейтинге лучших бойцов ММА в тяжёлом весе (кроме бойцов UFC) по версии сайта global-mma.com, на май 2015 года был в качестве одного из претендентов на попадание в топ-10.

Побеждал таких бойцов как: Мирко Филипович, Александр Волков, Мэтт Митрион, Сергей Харитонов, Виталий Минаков и многих известных бойцов

Карьера в ММА

Ранняя карьера

Ultimate Fighting Championship

Bellator MMA

Статистика выступлений

|-
|Поражение
|align=center|31–12–2 (1)
|Райан Бейдер
|Единогласное решение
|Bellator 280
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Париж, Франция
|
|-
|Победа
|align=center|31-11-2 (1)
|Сергей Харитонов 
|Сабмишин(удушение сзади) 
|Bellator 265
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Су-Фолс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|30–11–2 (1)
|Тимоти Джонсон
|Раздельное решение
|Bellator Paris
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Париж, Франция
|
|-
|
|align=center|30–10–2 (1)
|Райан Бейдер
|Не состоялся (случайный тычок в глаз) 
|Bellator 226 
|
|align=center|1
|align=center|3:52
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|30–10–2
|Виталий Минаков
|Единогласное решение
|Bellator 216
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|29–10–2
|Тимоти Джонсон
|KO (удары)
|Bellator 208
|
|align=center|1
|align=center|1:08
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|28–10–2
|Хави Айяла
|KO (удары)
|Bellator 199
|
|align=center|1
|align=center|2:29
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|27–10–2
|Аугусто Сакаи
|Решение (раздельное)
|Bellator 179
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|26–10–2
|Оли Томсон
|Решение (единогласное)
|Bellator 172
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center|25-10-2
|Тони Джонсон
|Решением большинства 
|Bellator 161
|17 сентября 2016 
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидар-Парк, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-10-2
|Винисиус Кейрус
|Раздельное решение 
|Bellator 150
|26 февраля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-10-2
|Александр Волков
|Единогласное решение
|Bellator 139
|26 июня 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас, США
| 
|-
|Поражение
|align=center|22-10-2
|Мухаммед Лаваль
|Раздельное решение
|Bellator 134
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анкасвилл, США 
|
|-
|Победа
| align=center| 22-9-2
| Лавар Джонсон
| Болевой приём (удушение)
| Bellator 123
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:27
| Анкасвилл, США 
|
|-
|Победа
| align=center| 21-9-2
| Эрик Смит
| TKO (удары коленями и руками)
| Bellator 120
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:35
| Саутхейвен, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 20-9-2
| Виталий Минаков
| Единогласное решение
| Bellator 115
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Рино, США
| 
|-
|Победа
| align= center| 20-8-2
| Питер Грэм
| Единогласное решение
| Bellator 107
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такервилл, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 19-8-2
| Марк Годбир
| TKO (удары коленями и руками)
| Bellator 102
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:04
| Висейлия, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 18-8-2
| Рой Нельсон
| KO (удары)
| UFC 159
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:03
| Ньюарк, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
| align=center| 18-7-2
| Шон Джордан
| Единогласное решение
| UFC 149
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калгари, Канада
|
|-
|Поражение
| align=center| 17-7-2
| Марк Хант
| TKO (удары)
| UFC 144
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:11
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 17-6-2
| Мэтт Митрион
| Единогласное решение
| UFC 137
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 16-6-2
| Патрик Бэрри 
| KO (удар)
| UFC Live: Kongo vs. Barry
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:39
| Питтсбург, США
| 
|-
|Ничья
| align=center| 15-6-2
| Трэвис Браун
| Ничья (единогласно)
| UFC 120
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
| 
|-
|Победа
| align=center| 15-6-1
| Пол Бентелло
| Болевой приём
| UFC Live: Vera vs. Jones
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:16
| Брумфилд, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 14-6-1
| Фрэнк Мир
| Болевой приём (гильотина)
| UFC 107
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Мемфис, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 14-5-1
| Кейн Веласкес
| Единогласное решение
| UFC 99
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кёльн, Германия
|
|-
|Победа
| align=center| 14-4-1
| Энтони Хардонк
| TKO (удары)
| UFC 97
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:29
| Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
| align=center| 13-4-1
| Мустафа Аль-Тюрк
| TKO (удары локтями и кулаками)
| UFC 92
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:37
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 12-4-1
| Дэн Эвенсен
| TKO (удары)
| UFC 87
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:55
| Миннеаполис, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 11-4-1
| Хит Херринг
| Раздельное решение
| UFC 82
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Колумбус, США
|
|-
|Победа
| align=center| 11-3-1
| Мирко Филипович
| Единогласное решение
| UFC 75
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:36
| Лондон, Англия
|
|-
|Победа
| align=center| 10-3-1
| Асуэриу Силва
| Решение большинства
| UFC 70
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Манчестер, Англия
|
|-
|Поражение
| align=center| 9-3-1
| Кармело Марреро
| Раздельное решение
| UFC 64
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 9-2-1
| Кристиан Веллиш
| KO (удар коленом)
| UFC 62
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:51
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 8-2-1
| Гильберт Олдана
| TKO (остановка боя врачом)
| UFC 61
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:13
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 7-2-1
| Дэйв Дэлглиш
| TKO (удары)
| Rings Holland: Men of Honor
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Утрехт, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 6-2-1
| Габор Немет
| KO (удары)
| Kings of the Ring: Mission Impossible
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Загреб, Хорватия
| 
|-
|Поражение
| align=center| 5-2-1
| Гилберт Ивел
| TKO (удары)
| It’s Showtime 2004 Amsterdam
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:40
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 5-1-1
| Джуп Кэстил
| KO (удар)
| Rings Holland: World’s Greatest
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:31
| Утрехт, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 4-1-1
| Дэйв Вейдер
| Единогласное решение
| Rings Holland: The Untouchables
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:00
| Утрехт, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 3-1-1
| Ганс Ниджмен
| Болевой приём (армбар)
| It’s Showtime 2003 Amsterdam
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:59
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
|Ничья
| align=center| 2-1-1
| Майкл Нээп
| Ничья (единогласно)
| It’s Showtime — As Usual
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Харлем, Нидерланды
|
|-
|Поражение
| align=center| 2-1
| Родни Гландер
| Единогласное решение
| Rings Holland: Saved by the Bell
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 2-0
| Дэйв ван дер Вин
| TKO (удары)
| Rings Holland: Some Like It Hard
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:25
| Утрехт, Нидерланды
|
|-
|Победа
| align=center| 1-0
| Андрэ Тет
| Болевой приём (скручивание пятки)
| Rings Holland: No Guts, No Glory
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:20
| Амстердам, Нидерланды
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кикбоксеры Франции
Бойцы смешанных единоборств Франции
Кэндока
Каратисты